Светско првенство у хокеју на леду 1983. је било 49. светско хокејашко првенство које се одржало од 16. априла до 2. маја 1983. у Западној Немачкој - Група А, Јапану – Група Б и Мађарској - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 60. европско првенство за европске репрезентације.
Светско првенство је по деветнаести пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по двадесетдруги пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Четири првопласиране екипе пласирале су се у финалну групу од 1-4 места, преостале четири екипе наставиле су такмичење за пласман од 5-8 места.

Први круг – Дортмунд, Диселдорф и Минхен, З. Немачка

Финални круг

Група од 5-8 места – Минхен, З. Немачка

Група од 1-4 места – Минхен, З. Немачка

Светско првенство Група Б – Токио, Јапан 
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А а две последњепласиране екипе су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Будимпешта, Мађарска 
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

 Комплетни резултати
 
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Немачкој
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у 1983.